Banjo, un instrument de musique ;
 Banjo, un personnage de jeu vidéo ;
 Banjo (ou applicateur de bande à joint) un outil de plaquiste.
 Banjo est le titre original du film Mon chien et moi de Richard Fleischer